Bârsa je rijeka u Rumunjskoj pritoka rijeke Olt. Rijeka protječe kroz županiju Braşov. Nastaje sutokom rijeka Bârsa Groşetului i Bârsa Tămaşului, prima brojne pritoke te se u blizini naselja Feldioara na nadmorskoj visini od 386m ulijeva u Olt. 

Rijeke Rumunjske